Die Saison 2014/15 der Schleswig-Holstein-Liga war die 68. Spielzeit der Fußball-Schleswig-Holstein-Liga und die 21. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2014/15 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 Absteiger aus der Regionalliga Nord 2013/14:
 SV Eichede
 die verbleibenden Mannschaften aus der Schleswig-Holstein-Liga 2013/14:
 TSV Altenholz
 Flensburg 08
 TuS Hartenholm
 Heider SV
 Holstein Kiel II
 TSV Kropp
 FC Dornbreite
 TuRa Meldorf
 PSV Union Neumünster
 Preetzer TSV
 TSV Schilksee
 NTSV Strand 08
 SV Todesfelde
 die Meister aus den vier Staffeln der Verbandsliga Schleswig-Holstein 2013/14:
 Nord-West: FC Angeln 02
 Nord-Ost: TSV Bordesholm
 Süd-West: Eutin 08
 Süd-Ost: SV Henstedt-Ulzburg

Der TSV Lägerdorf hat sich zwar in den Relegationsspielen um den Aufstieg in die Oberliga Schleswig-Holstein durchgesetzt, erhält jedoch wegen des Abstiegs des SV Eichede aus der Regionalliga Nord keinen Startplatz in der Oberliga-Saison 2014/15.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2014
Schleswig-Holstein-Liga 2014/15